Jméno Konrád I. používalo v historii několik osob:

 Konrád I. Brněnský († 1092) – český kníže a brněnský údělník
 Konrád I. Mladší († 918) – východofranský král a franský vévoda
 Konrád I. (tridentský biskup) – tridentský biskup v letech 900–926
 Konrád z Montferratu, též Konrád I. Jeruzalémský († 1192) – jeruzalémský král a montferratský markýz
 Konrád I. Mazovský († 1247) – mazovský kníže
 Konrád I. Hlohovský († 1273/1274) – hlohovský a bytomský kníže
 Konrád I. Olešnický († 1366) – olešnický a namyslovský kníže
 Konrád I. Bavor – olomoucký biskup v letech 1317–1326
 Konrád IV. Štaufský (1228–1254) – římský král, jako Konrád I. Sicilský král sicilský

Rozcestníky - panovník